Konitzky ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Konitzky (1890–1973), deutscher Generalmajor
 Gustav A. Konitzky (* 1894), deutscher Autor